Segnale – in fisica rappresenta una qualsiasi grandezza fisica che varia nel tempo in maniera deterministica o aleatoria (se trasporta informazione), descrivibile quindi in termini di funzione nota del tempo oppure di processo aleatorio. Tipicamente può essere un segnale acustico, un segnale elettrico o un segnale elettromagnetico (ottico o a frequenze radio e microonde). Si propaga tipicamente in un mezzo trasmissivo che ne costituisce il canale di propagazione o comunicazione e che può essere lo spazio libero, un cavo o una struttura guidante.
Segnale – in teoria dei segnali grandezza fisica variabile nel tempo, a cui è assegnata un'informazione
Segnale audio – rappresentazione analogica di un suono, normalmente rappresentato da una tensione elettrica
Segnale elettrico – segnale caratterizzato da una variazione di corrente elettrica o di tensione all'interno di un conduttore o in un punto di un circuito elettrico o elettronico
Segnale acustico – trasmissione di informazione tramite un fenomeno acustico ovvero vibrazionale del mezzo di trasmissione (aria, acqua, solido, ecc..)
Segnale – in informatica, uno strumento di comunicazione tra processi
Segnale stradale – dispositivo atto a indicare una prescrizione, un avvertimento o un'indicazione a tutti i veicoli circolanti e ad ogni altro utente della strada
Segnale ferroviario – segnali ottici, acustici o elettronici che trasmettono informazioni sotto forma di termini di segnalazione quando la ferrovia è in funzione

Altri progetti

Pagine correlate 
 Segno (disambigua)